Penny dreadful, tipo di pubblicazione periodica britannica del XIX secolo.
 Penny Dreadful, film del 2006 diretto da Richard Brandes.
 Penny Dreadful, serie televisiva britannico-statunitense del 2014.
 Penny Dreadful, personaggio DC Comics del gruppo di supereroi Infinity, Inc.